Эрм — фамилия и топоним.

Топоним 
 Эрм — река в Англии, в графстве Девон.

Носители фамилии 
 Эрм, Тынис (род. 1982) — эстонский спортсмен-ориентировщик.
 Эрм, Элизабет (род. 1993) — эстонская топ-модель.

См. также 
 Ерма (также Ерм, Эрм) — апостол от семидесяти
 «Пастырь» Ерма — раннехристианская апокалиптическая книга